Ильина́ — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы

А 
 Ильина, Анастасия Евгеньевна (род. 1982) — российская прыгунья в длину и тройным.
 Ильина, Анегина Егоровна (род. 1943) — советская и российская камерная оперная певица.

В

Е

Ж 
 Ильина, Жанна — советская фигуристка.

З

Л 
 Ильина, Лидия Александровна (1915—1994) — советский график.

Н 
 
 
 Ильина, Наталья Владимировна (1904—1978) — главный редактор журнала «Пионер» в течение 30 лет.
 Ильина, Наталья Николаевна (род. 1985) — российская лыжница.

О

Т

Составные фамилии 
 Ильина-Какуева, Татьяна Борисовна (1919—1989) — советская театральная актриса, москвовед.
 Ильина-Сеферянц, Александра Ивановна (1890—1975) — русская советская поэтесса.

Топоним 
 Ильина — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Ильина — река в Кировской области. См. также 

 Ильина улица
 
 
 
 
 
 
 

 Примечания